Collongues (Alpes-Maritimes)
 Collongues (Hautes-Pyrénées)
ook:
gemeenten met de naam Collonges